Вербовец — топоним:

Украина 
 Вербовец — село,  Мурованокуриловецкий район,  Винницкая область
 Вербовец — село,  Виноградовский район,  Закарпатская область
 Вербовец — село,  Косовский район,  Ивано-Франковская область
 Вербовец — село,  Лановецкий район,  Тернопольская область
 Вербовец — село,  Катеринопольский район,  Черкасская область
 Вербовец — река,  Бережанский район,  Тернопольская область